Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova Under-21 (cunoscută și ca naționala de tineret a Moldovei) este reprezentativa națională de fotbal masculin a Republicii Moldova, formată din jucători cu vârste sub 21 de ani. Echipa reprezintă oficial Republica Moldova  în competițiile fotbalistice internaționale sub 21 de ani și este organizată și gestionată de Federația Moldovenească de Fotbal.

Rezultate la Campionatul European U-21

Lotul actual
La data de 30 ianuarie 2015.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Antrenori 
  Anatol Teslev (1995—1996)
  Alexandru Spiridon (2000—2001)
  Alexandru Guzun (martie 2002 — iunie 2003)
  Vladimir Vusatîi (august 2003 — august 2004)
  Boris Tropaneț (august 2004 — iunie 2007)
  Ilie Carp (iulie 2007 — iulie 2008)
  Sergiu Chirilov (30 iulie 2008 — octombrie 2011)
  Alexandru Curtianu (24 octombrie 2011 — 2014)
  Igor Ursachi (27 ianuarie 2015 — prezent; interimar: 30 decembrie 2014 – 27 ianuarie 2015)

Vezi și 
 Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova
 Echipa națională de fotbal a României Under-21
 Echipa națională de fotbal feminin a Republicii Moldova
 Echipa națională de futsal a Republicii Moldova

Legături externe
Lotul U-21 , fmf.md
Meciurile naționalei U-21 , fmf.md

Fotbal în Republica Moldova